Squat peut faire référence à :
 un squat, un lieu occupé par un groupe de personnes ne possédant ni titre de propriété ni bail de location ;
 le squat, ou flexion sur jambes, un exercice de musculation consistant à exécuter des flexions avec les genoux ;
 le squat, un phénomène de surenfoncement d'un navire en route ;
 les Squats, un peuple de l'univers du jeu Warhammer 40,000.